Сухая Липа (, ) — река в Яворовском районе Львовской области Украины и в Любачувском повяте Подкарпатского воеводства Польши. Правый приток реки Смолинка (бассейн Вислы).

Длина реки 14 км, площадь бассейна 39 км². Русло слабоизвилистое. Пойма в нижнем течении местами заболочена. Река в основном протекает среди лесных массивов.

Истоки расположены западнее села Принада, среди холмов Расточья. Течёт преимущественно на юго-запад. Пересекает украинско-польскую границу северо-западнее села Великие Макары.

На реке расположены сёла Карпы, Смолин, Салаши.

Литература 
 
 Список водотоков Польши, gugik.gov.pl

Бассейн Любачувки
Реки Яворовского района
Реки Подкарпатского воеводства